Чемпионат Кипра по футболу, прошедший в 1939 и 1940 годах был шестым официальным чемпионатом Кипра. Победителем этого турнира стал АПОЭЛ, потерпевший лишь одно поражение.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1939/1940
1939 год на Кипре
1940 год на Кипре